Rivoal peut désigner

Hydronymie 
Rivoal est un nom de rivière notamment porté par :
 Rivoal, sous-affluent de l'Aulne en France.

Patronymie 
 Jacques Rivoal (1958-), dirigeant d'entreprises français ;
 Stéphanie Rivoal (1971-), financière et diplomate française.